Kaiser-Franz-Denkmal bezeichnet folgende Denkmäler zu Ehren Franz II./I., des letzten Kaisers des Heiligen Römischen Reichs und ersten österreichischen Kaisers.

 Kaiser-Franz-Denkmal (Graz), Österreich, auf dem Freiheitsplatz
 Kaiser-Franz-Denkmal (Hermannstadt), Rumänien
 Kaiser-Franz-Denkmal (Prag), Tschechien, am Moldauufer in der Altstadt 
 Kaiser-Franz-Denkmal (Wien), Österreich, in der Wiener Hofburg

Siehe auch:

 Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal, verschiedene Denkmäler zu Ehren des österreichischen Kaisers Franz Joseph I.